Les Cèdres peut faire référence à :

 Les Cèdres, village libanais de montagne
 Les Cèdres, jardin botanique français
 La Villa Les Cèdres, propriété du cap Ferrat, en France, ayant appartenu au roi Léopold II de Belgique
 Les Cèdres, municipalité canadienne du Québec.

Homonymie